Dosilia är ett släkte av svampdjur. Dosilia ingår i familjen Spongillidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Dosilia